El Astillero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Astillero, Morelos, ort, Atlatlahucan,

Spanien 

 El Astillero, Spanien, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar